Ким Чхан Су (Рекомендуемая транскрипция имени по системе Концевича — Ким Чхансу; ; общепринятая латинская транскрипция — Kim Chang-soo; ) — корейский футболист, защитник клуба «Инчхон Юнайтед».

Карьера 
Выступал за корейские клубы: «Ульсан Хёндэ», «Тэджон Ситизен» и «Пусан Ай Парк». В 2012 году вошёл в команду сезона в Кей-Лиге.

За молодежную сборную Республики Кореи провёл 17 матчей и забил 1 мяч, сыграв на Летних Олимпийских играх 2008 и 2012 годов. На последней завоевал бронзу, одолев Японию в матче за третье место. За национальную сборную дебютировал 1 февраля 2009 года в матче против сборной Сирии. Включен в список 23 футболистов сборной на чемпионат мира 2014 в Бразилии.

Статистика

Примечания 

Футболисты Республики Корея
Игроки сборной Республики Корея по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Игроки ФК «Тэджон Хана Ситизен»
Игроки ФК «Пусан Ай Парк»
Игроки ФК «Касива Рейсол»
Игроки ФК «Чонбук Хёндэ Моторс»
Игроки ФК «Ульсан Хёндэ»
Игроки ФК «Кванджу»
Игроки ФК «Инчхон Юнайтед»